Vítek může znamenat:

 Vítek, křestní jméno
 domácká podoba křestního jména Vít 
 Vítek z Prčice a další členové rodu Vítkovců
 Vítek (planetka) – planetka hlavního pásu pojmenovaná po Antonínu Vítkovi
 Vítek (rybník) – rybník v blízkosti rybníku Rožmberk

příjmení osob
Vítek (příjmení) – více nositelů příjmení

název literárního díla
 Vítek (román) – historický román rakouského spisovatele Adalberta Stiftera

Externí odkazy